I'll Take Vanilla – cortometraggio del 1922 diretto da James D. Davis
I'll Take Vanilla – cortometraggio del 1934 diretto da Charles Parrott (Charley Chase) (1934)